Повятский сельсовет (белор. Павяцкі сельсавет) — административная единица на территории Миорского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Повятье.

История 
Образован в 1940 г.

Состав 
Повятский сельсовет включает 64 населённых пункта:

 Александрина — деревня.
 Александрово — деревня.
 Антоново — хутор.
 Бабарики — деревня.
 Борки — хутор.
 Борсучино — хутор.
 Буково — хутор.
 Вята — деревня.
 Демские — деревня.
 Дерипорты — хутор.
 Дехтярево — хутор.
 Дорожки — деревня.
 Драгуны — деревня.
 Дубовка — деревня.
 Ермолово — деревня.
 Идолта — агрогородок.
 Каменка — хутор.
 Кисляки — деревня.
 Козаково — деревня.
 Коснаревщина — хутор.
 Латыши — деревня.
 Латышонки — деревня.
 Лепещина — хутор.
 Луповщина — деревня.
 Лысогорка — хутор.
 Междуречье — деревня.
 Милашово — деревня.
 Новички — хутор.
 Новое Село — деревня.
 Новый Двор — хутор.
 Облятово — хутор.
 Окунево — хутор.
 Орцы — деревня.
 Понижники — деревня.
 Паташня — деревня.
 Пацево — хутор.
 Повятье — агрогородок.
 Попки — деревня.
 Прудники — деревня.
 Путиново — деревня.
 Рачнево 1 — деревня.
 Рачнево 2 — деревня.
 Рудаки — деревня.
 Рыбаки — хутор.
 Рыбачки — деревня.
 Сочнево — деревня.
 Стайки — деревня.
 Сташули — деревня.
 Столяровщина — хутор.
 Стретово — деревня.
 Судники — хутор.
 Суромщина — деревня.
 Тарараки — деревня.
 Тилевщина — деревня.
 Тычки — деревня.
 Урбаново — деревня.
 Чемяры — деревня.
 Чернилово — хутор.
 Чернявцы — деревня.
 Чурилово — деревня.
 Чурилово Дальнее — деревня.
 Шалтины — деревня.
 Шнурки — хутор.
 Якужи — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Рыжие — хутор

Достопримечательность 

 Водопад в д. Прудники
 Водопад на реке Вята в д. Междуречье
 Усадьба Мирских в д. Междуречье
 Костёл, первая половина XX в. в аг. Идолта
 Часовня, 1862 г. в аг. Идолта

См. также 
 Миорский район

Примечания

Ссылки 
 Миорский райисполком 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Миорского района